Tandridge peut faire référence à :
 Tandridge, un district du Surrey en Angleterre
 , un village de ce district